Subessiv (förkortat: SUBE) är ett grammatiskt kasus som anger en plats under någonting. Kasuset förekommer i tsez och bezhta.

Kasus